Darrel est un prénom anglo-saxon masculin qui peut faire référence à :

Prénom 
 Darrel Akerfelds (1962-2012), joueur et instructeur américain de baseball ;
 Darrel Anholt (1962-), joueur de hockey sur glace canadien ;
  (1953-), homme politique américain ;
 Darrel Baldock (1938-2011), joueur et entraîneur australien de football australien ;
 Darrel Brown (1984-), sprinteur trinidadien ;
 , (1923-1990), basketteur américain ;
  (1992-) judoka guatemaltèque ;
  (1948-), joueur américain de baseball ;
  (1937-1992), rugbyman australien ;
  (1948-), homme politique canadien ;
  (1946-), biologiste américain ;
 Darrel Richmond Frost (1951-), herpétologiste américain ;
  (1962-), acteur américain ;
  (1919-2010), avocat et homme politique canadien ;
  (1970-), guitariste anglais ;
  (1959-), entraîneur américain de basketball ;
  (1949-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1954-), jockey américain ;
 Darrel Mitchell (1984-), joueur américain de basket-ball ;
  (1939-1994), homme politique américain ;
 Darrel Charles Herbert Plowes (1925-2016), botaniste sud-africain ;
  (1983-), pasteur et musicien américain de gospel ;
 Darrel Ray (1950-), psychologue américain ;
  (1957-), consultant et homme politique canadien ;
  (1975-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1945-), homme politique canadien ;
  (ca 1948-), joueur canadien de curling ;
  (1967-), musicien et compositeur de chansons anglais ;
  (1995-), footballeur américain ;
  (1987-), footballeur américain ;

Variantes 
Darell est un prénom anglo-saxon qui a pour variantes , , , Darryl, Darryll et Darrelle, ce dernier pouvant être épicène.

Voir aussi 
 , patronyme français